Суперкубок Грузії з футболу 2013 — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 грудня 2013 року між чемпіоном та володарем кубка Грузії Динамо (Тбілісі) та фіналістом кубка Грузії клубом Чихура.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2013
Грузія
2013 у Грузії